La Coupe du Brésil féminine de football 2008 est la deuxième édition de cette compétition.

Elle commence le  et se conclut le . 32 clubs participent au tournoi organisé par la Fédération du Brésil de football (CBF).

Le Santos FC remporte cette édition 2008 en s'imposant en finale face au Sport Club do Recife.

Format de la compétition 
32 équipes s'engagent dans un tournoi à élimination directe, toutes les rencontres se jouant en matchs aller-retour, la règle des buts marqués à l'extérieur étant en vigueur. Néanmoins, au premier tour, si l'équipe jouant à l'extérieur gagne le match aller avec au moins deux buts d'écart, le match retour n'est pas joué et le club est directement qualifié pour le deuxième tour.

Clubs participants 
Les 32 clubs participants sont les suivants :

Table

Demi-finales

Finale

Notes et références 

Coupe du Brésil féminine de football
Brésil
Sport au Brésil en 2008